Fürstner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Fürstner (1833–1908), deutscher Musikverleger
 Alois Fürstner (* 1962), österreichischer Chemiker
 Carl Fürstner (1848–1906), deutscher Psychiater und Neuropathologe
 Otto Fürstner (1886–1958), deutsch-britischer Musikverleger
 Stephan Fürstner (* 1987), deutscher Fußballspieler